Ка́рстен Э́мбах (, 12 октября 1968, Штральзунд) — немецкий бобслеист, выступавший за сборную Германии с середины 1990-х по начало 2000-х годов. Принимал участие в двух зимних Олимпийских играх, выиграл золотую медаль в 2002 году в Солт-Лейк-Сити и в бронзовую в 1994 году в Лиллехаммере.

Кроме того, находясь в составе мужской четвёрки, Эмбах шесть раз становился призёром чемпионатов мира, получил 4 золотых медали (1995, 1997, 2000, 2003), одну серебряную (2001) и одну бронзовую (1996).

Прежде чем стать бобслеистом, Эмбах занимался прыжками в длину. На чемпионате Европы в закрытых помещениях 1990 года занял пятое место, прыгнув на 7,83 метра. Его личный рекорд, 8,01 метра, был поставлен в 1990 году в Потсдаме. Состоит в клубе «ASK Vorwärts Potsdam».

Примечания

Ссылки 
 
 

Бобслеисты Германии
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по бобслею
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы мира по бобслею